Bliss může být:

 Bliss (fotografie) – fotografie používaná jako základní tapeta operačního systému Windows XP
 Bliss (kráter) – nevelký měsíční impaktní kráter na přivrácené straně Měsíce
 Bliss (příjmení)
 Bliss systém – ideografické písmo